Reiter nebo Reiterová může znamenat:
 příjmení více různých osob
 Antoni Reiter (1950–1986), polský judista
 Gustav Reiter (1895–???), český malíř - krajinář
 Josef Reiter (* 1959), rakouský judista 
 Justin Reiter (* 1981), americký snowboardista
 Ľubomír Reiter (* 1974), slovenský fotbalista
 Mario Reiter (* 1970), rakouský lyžař
 Patrick Reiter (* 1972), reprezentant Rakouska v judu
 Richard Reiter (1877–???), český a československý politik a senátor Národního shromáždění ČSR
 Rudolf Reiter (* 1994), český fotbalový záložník
 Thomas  Arthur Reiter (* 1958), německý letec a astronaut
 ženská varianta s přechýlením
 Eva Reiterová (* 1958), česká herečka
 Herta Reiterová (* 1957), rakouská judistka
 Maria Reiterová (1911–1992), německá obchodnice, údajná milenka Adolfa Hitlera 

 další významy
 Reiter Alpe (Reiter Steinberge), horský masiv v Alpách
 Reiterova vila, objekt v bosenské metropoli Sarajevo, kulturní památka
 Der Blaue Reiter (Modrý Jezdec), německá umělecká skupina na počátku 20. století

Související články 
 
 Reitter
 Reuter, Reutter
 Reiterer

Německá příjmení